Кэмпбелл, Джордж (1878—1972) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Кэмпбелл, Джордж (1823—1900) — британский публицист, историк, министр по делам Индии (1868—1874).
 Кэмпбелл, Джордж Вашингтон (1769—1848) — американский государственный деятель, 5-й Секретарь казначейства США.